Kalamata peut désigner :
 Kalamata, une ville de Grèce ;
 Kamalata, un dème de Grèce ;
 la kalamata, une variété d'olive produite en Grèce.